Пышкец — топоним в России:

 Пышкец — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Пышкец — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Пышкец — река, приток Чепцы.

См. также 
 Усть-Пышкец